

Яжомбковиці — село в гміні Костомлоти Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Яжомбковиці — село в гміні Павловіце Пщинського повіту Сілезького воєводства